

Baudenkmäler 

Die vorliegende Baudenkmäler-Liste der Stadt Haan umfasst 131 Einträge. Vier Doppel(wohn)häuser mit doppelter Denkmalnummer (Nrn. 21/22, 33/34, 74/75, 86/87) wurden dabei jeweils als nur ein Eintrag behandelt, wodurch sich die Differenz zur amtlichen Zählung (1–135) ergibt.

|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Denkmalbereiche 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Haan

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Haan mit Detailinformationen zu den einzelnen Denkmälern; abgerufen am 17. Januar 2021

Einzelnachweise 

Haan
!